Meckenheim kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Meckenheim, Nordrhein-Westfalen, Stad i Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln, 
 Meckenheim, Rheinland-Pfalz, Stad i Rheinland-Pfalz,